Ministère de l'Éducation fait notamment référence à :
  : 
  : ministère de l'Éducation nationale ;
  : ministère de l'Éducation ;
  : ministère de l'Éducation ;
  : 
  : ministère de l'Éducation ;
  : ministère de l'Éducation ;
  : ministère de l'Éducation ;
  : ministère de l'Éducation nationale ;
  : ministère de l'Éducation ;
  : ministère de l'Éducation ;
  : ministère de l'Éducation nationale ;
 ministère de l'Éducation de la Polynésie française ;
  : ministère de l'Éducation ;
  : ministère de l'Éducation ;
  : ministère de l'Éducation ;
  : ministère de l'Éducation ;
 
ministère de l'Éducation (1871-2001) ;
ministère de l'Éducation, de la Culture, des Sports, des Sciences et de la Technologie ;
  : ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse ;
  : ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports (Maroc) ;
  : secrétariat à l'Éducation publique du Mexique ;
  : ministère de l'Éducation ;
  : ministère de l'Éducation ;
  :
 ministère de l'Éducation publique
 ministère de l'Éducation préscolaire
 ministère de l'Éducation secondaire spécialisée
  : ministère de l'Éducation, de la Culture et de la Science ;
  : ministère de l'Éducation ;
  : ministère de l'Éducation ;
  : ministère de l'Éducation ;
  : ministère de l'Éducation ;
  : ministère de l'Éducation ;
  : ministère de l'Éducation ;
  : ministère de l'Éducation ;
  : ministère de l'Éducation nationale ;
  : Ministère de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports ;
  : ministère de l'Éducation ;
  : ministère de l'Éducation nationale ;
  : ministère de l'Éducation ;
  : ministère de l'Éducation.

Voir aussi 

 
 
  :
  : Liste des ministres de l'Éducation en Belgique francophone,
  : Liste des ministres flamands de l'Éducation ;
  : Commission de l'éducation nationale